Unter Handarbeiten versteht man Verfahren aus verschiedenen Zweigen der Textiltechnik, die von Laien im häuslichen Bereich mit einfachem Werkzeug oder einfachen Maschinen ausgeführt werden können. Arbeitsmaterialien dazu bilden Textilien verschiedener Art, wie Garne und Stoffe.

Nadelarbeit 

Zur Nadelarbeit genannten Gruppe von Handarbeiten gehörten ursprünglich Techniken, die mit Nadeln verschiedener Form ausgeübt wurden.
Sticken, einschließlich verschiedener Durchbrucharbeiten
Stopfen und Flicken
Nähen,  einschließlich Patchwork und Quilten
Stricken
Häkeln einschließlich Gabelhäkelei 
Nadelbinden (eine Ende des 20. Jahrhunderts wiederentdeckte Textiltechnik)

Nadelarbeit war ein Synonym für Handarbeiten für Mädchen oder Textiles Werken. In diesem Schulfach wurden die Grundlagen dieser Techniken vermittelt. Von der lange Zeit frauentypischen Nadelarbeit ist der Rechtsbegriff des „Nadelgeldes“ abgeleitet.

Sonstige klassische Handarbeiten 
Occhi
Klöppeln
Tundeln
Spinnen

Moderne Handarbeiten 
Ab etwa 1970 wurden ursprünglich handwerklich ausgeübte Techniken für den Privathaushalt entdeckt.
Weben, insbesondere Bildweben und das Brettchenweben von Bändern
Knüpfen, als Handarbeit auf Stramin
Makramee
Nass- und Nadel-Filzen
das aus Japan stammende Kumihimo-Flechten von Kordeln und das freie Scoubidou-Flechten
Batik und einfache Formen des Textildrucks
Seidenmalerei.

Werkzeug

Literatur 
 Margot Grupe: Die neue Nadelarbeit. Lehrbuch für Schule und Haus auf Grund der neuen Lehrpläne für höhere Mädchen- und Mittelschulen. unter Mitwirkung von Hildegard von Gierke, Helene Hasse, Elisabeth Kölling und Gertrud Willms. Dürer-Haus, Berlin 1921.

!
!
Textile Handarbeiten